Ю́ношеская сбо́рная Андорры по футбо́лу — футбольная сборная Андорры из игроков младшей возрастной категории.

Существуют следующие юношеские сборные:
 Юношеская сборная Андорры по футболу (до 17 лет)
 Юношеская сборная Андорры по футболу (до 19 лет)